Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в метании копья являлся Зигисмунд Сирмайс из Латвии. Он не защищал свой титул в связи с рецидивом травмы плеча, впервые полученной в конце 2016 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 82,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 8 августа 2018 года. В сектор вышли 28 участников.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у мужчин состоялись 9 августа 2018 года. Главными претендентами на пьедестал считались немецкие копьеметатели Йоханнес Феттер, Андреас Хофман и Томас Рёлер, которые суммарно в 2018 году восемь раз показывали результаты за 90 метров. Из этого трио перед родными трибунами не смог подтвердить класс только Феттер: чемпион мира и лидер сезона оказался лишь на пятом месте с лучшей попыткой на 83,27 м. Олимпийский чемпион Рёлер возглавил таблицу после своего второго броска и больше никому не уступил лидерство. Его европейское золото стало первым для Германии в метании копья, начиная с 1986 года. Серебряная медаль досталась Хофману, бронзовую завоевал эстонец Магнус Кирт.

Примечания

Ссылки 
 

метание